Miguel Arturo Layún Prado (Córdoba, 1988. június 25. –) a mexikói válogatott labdarúgója, a América csapatával kétszeres mexikói bajnok. Jelenleg a Villarreal CF játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban

A válogatottban
A mexikói válogatottban először 25 évesen, 2013. július 11-én lépett pályára a CONCACAF-aranykupa csoportkörében. A kupán Mexikó az elődöntőig jutott, Layún minden alkalommal pályára lépett. Ezután számos barátságos mérkőzésen és világbajnoki selejtezőn szerepelt, majd bekerült a 2014-es világbajnokság keretébe is, sőt, ott mind a négy meccset végigjátszotta. 2015-ben, amikor Mexikó megnyerte az aranykupát, Layún ismét alapember volt: mindössze egyszer, az elődöntőben cserélték le.

Mérkőzései a válogatottban

Sikerei, díjai
América
Mexikói bajnok (2): 2013 Clausura, 2014 Apertura

Jegyzetek 
Miguel Layún a transfermarkt honlapján
Miguel Layún statisztikái a mexikói bajnokságban 

Mexikói labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1988-ban született személyek
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A Querétaro labdarúgói
A Tijuana labdarúgói
A Veracruz labdarúgói
Az Atalanta BC labdarúgói
A Club América labdarúgói
A Granada labdarúgói
A Watford labdarúgói
A Porto labdarúgói
Élő személyek
A Villarreal labdarúgói
A Sevilla labdarúgói
A La Liga labdarúgói